За́кшув () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Закшув (Вадовицкий повят) — село в Вадовицком повяте Малопольского воеводства;
 Закшув (Велицкий повят) — село в Велицком повяте Малопольского воеводства;
 Закшув (Глогувский повят) — село в Глогувском повяте Нижнесилезского воеводства;
 Закшув (Енджеювский повят) — село в Енджеювском повяте Свентокшиского воеводства;
 Закшув (Зомбковицкий повят) — село в Зомбковицком повяте Нижнесилезского воеводства;
 Закшув (Казимежский повят) — село в Казимежском повяте Свентокшиского воеводства;
 Закшув (Кендзежинско-козельский) — село в Кендзежинско-козельском повяте Опольского воеводства;
 Закшув (Крапковский повят) — село в Крапковском повяте Опольского воеводства;
 Закшув (Ленчинский повят) — село в Ленчинском повяте Люблинского воеводства;
 Закшув (Олавский повят) — село в Олавском повяте Нижнесилезского воеводства;
 Закшув (Олесницкий повят) — село в Олесницком повяте Нижнесилезского воеводства;
 Закшув (Опольский повят) — село в Опольском повяте Люблинского воеводства;
 Закшув (Опочненский повят) — село в Опочненском повяте Лодзинского воеводства;
 Закшув (Пиньчувский повят) — село в Пиньчувском повяте Свентокшиского воеводства;
 Закшув (Сандомирский повят) — село в Сандомирский повяте Свентокшиского воеводства;
 Закшув (Сьродский повят) — село в Сьродском повяте Нижнесилезского воеводства;
 Закшув (Тарнувский повят) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства;

Другое 
 Закшув (Вроцлав) — район города Вроцлава;
 Закшув (Ополе) — район города Ополе;
 Закшув (Тарнобжег) — район города Тарнобжега;